1 Dywizja Piechoty Morskiej – jednostka Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, istniejąca od 1941 roku
 1 Dywizja Piechoty Morskiej – jednostka Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej, istniejąca w latach 1919–1920